IFU steht für:
 Institut für Unternehmenskybernetik, Verein und Forschungsinstitut an der RWTH Aachen
 Internationale Film-Union, ein ehemaliges Kopierwerk und Synchronstudio in Remagen
 Internationale Fruchtsaftunion, nichtstaatliche Organisation, die die weltweiten Interessen der Fruchtsaftindustrie vertritt
 Institut für Umformtechnik Lüdenscheid, ein Institut für wissenschaftliche und technische Beratung
 Institut für Unternehmensrecht, Forschungsinstitut der Hochschule Heilbronn
 Institut für Unternehmensführung (Bochum), ein interdisziplinäres Institut an der Ruhr-Universität Bochum

ifu steht für:
 Mayoyao Ifugao (ISO-639-3-Code), Varietät von Ifugao (Sprache), einer Nord-Luzon-Sprache auf den Philippinen

Abkürzung